Shūko Aoyama e Chang Kai-chen erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Il doppio del torneo di tennis Ningbo Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Yung-jan e Zhang Shuai hanno sconfitto in finale Iryna Burjačok e Oksana Kalašnikova per 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Vera Duševina /  Darija Jurak (primo turno)
  Tímea Babos /  Alicja Rosolska (primo turno)

  Irina-Camelia Begu /  Janette Husárová (semifinale) 
  Iryna Burjačok /  Oksana Kalašnikova (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ningbo Challenger 2013